Albi může být:
 Albi – město na jihu Francie
 Albi (Itálie) – název obce v Itálii
 Albi (vydavatelství) – vydavatelství vydávající blahopřání, deskové hry, dárkové papíry a dárkové předměty

Související články 
 UL–39 Albi